Gode kan syfta på:

 Gode, ett historiskt ämbete i Skandinavien.
 Godé (ort), en ort i Burkina Faso
 Gode Airport, en flygplats i Etiopien